

События 

 Граф Людовик I Неверский изгнан из Фландрии.
Английский король Эдуард III объединил свои силы у Мехелена, после чего взял в осаду Камбре.
 Начало перестройки замка Корильяно.
 Брешиа перешла под власть Висконти.
Варшавский процесс.
 1339—1343 — Иль-хан Сулейман.
 От Делийского султаната отпадает Бенгалия.
 Первое упоминание в летописях о городе Серпухов
 Построены деревянные укрепления Московского Кремля.
Кастильцы разбивают мавров. Гибель Абд аль-Малика Абд аль-Вахида.
20-21 февраля — битва при Парабьяго: Лукино Висконти во главе миланской армии разбивает наемников своего брата Лодрисио Висконти намеревавшегося захватить власть в Милане.
 Попытки положить конец внутренним раздорам, в Генуе, вылились в 1339 г. во введение института выборных дожей на венецианский манер.
 21 июня — Битва при Лаупене: кантон Берн вместе со Швейцарским союзом побеждает войска Габсбургов подержанные бургундцами.
18 сентября — император Го-Мураками вступает на престол Японии.
24 сентября —  Симон Бокканегра избран первым дожем Генуи (до 1344).
 29 октября — казнь Александра Михайловича Тверского в Орде.
Шамс-уд-Дин Шах Мир, победив в битве индуистскую королеву Кота-Рани, просит её выйти за него замуж, но она совершает самоубийство; таким образом он принимает единоличное правление Кашмиром, начиная мусульманскую династию Сайидов. Основан Кашмирский султанат (1339—1589).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1339 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1339 году

См. также